Kokko steht für:
 Kokko (Insel) im Fluss Muonio älv in Lappland
 die Apfelsorte Ralls

Kokko ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandr Kokko (* 1987), finnischer Fußballspieler
 Hanna Kokko (* 1971), finnische Biologin
 Juho Pekka Kokko (1865–1939), Regierungschef von Nordingermanland
 
 Yrjö Pekka Kokko (1903–1977), finnischer Tierarzt und Schriftsteller

Siehe auch:
 Koko, Cocco, Coco